Příjmení Kohout nosí více různých osobností:

 Aleš Kohout (* 1972) – český fotbalista
 Alexander Kohout (* 1926) – český malíř, ilustrátor, grafik a sochař
 Antonín Kohout (1919–2013) – český violoncellista
 Anatoli Kohout (1946–2007) – český rockový bubeník
 Berenika Kohoutová (* 1991) – česká herečka
 Bohuslav Kohout (1896–1942) – čs. armádní důstojník, vojenský autor a vychovatel
 Eduard Kohout (1889–1976) – český herec
 František Kohout – více různých osob
 Jan Kohout (rozcestník) – více různých osob
 Jaroslav Kohout – více různých osob
 Jasněna Kohoutová – česká překladatelka a pedagožka
 Jiří Kohout (rozcestník) – více různých osob
 Josef Kohout – více různých osob
 Karel Kohout (1726–1784) – hudební skladatel, loutnista a rakouský státní úředník
 Karel Kohout (ředitel) (1913–1991) – český manažer a politický funkcionář KSČ
 Lenka Kohoutová (* 1967) – česká zdravotnice a politička ODS
 Lukáš Kohout (* 1983) – český mystifikátor a politik
 Michal Kohout (* 1964) – český architekt a vysokoškolský pedagog
 Milan Kohout (rozcestník) – více různých osob
 Miloš Kohout (1930–2007) – český herec, moderátor a režisér
 Oldřich Kohout (fotbalista) (1926–2008) – český fotbalista
 Pavel Kohout (rozcestník) – více různých osob
 Petr Kohout – skutečné jméno Pierra de Lasenic (1900–1944)
 Petr Kohout – sportovec, cyklista
 Rozálie Kohoutová (* 1985) – česká režisérka dokumentárních filmů
 Slavka Kohout – americká krasobruslařka
 Tomáš Kohout (* 1972) – český hudebník, skladatel a zpěvák
 Václav Kohout – více různých osob
 Vlasta Kohoutová (1927–???) – česká a československá politička KSČ z Prahy, poslankyně FS za normalizace
 Zdeněk Kohout (* 1967) – český bobista

Podobná příjmení 
 Kohut
 Kohoutek (příjmení)

Externí odkazy